Alexander Mitscherlich – chimico tedesco
 Alexander Mitscherlich – psicologo tedesco